Pinkerton ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Pinkerton (1819–1884), Gründer einer Privatdetektei
 John Pinkerton (1758–1826), schottischer Antiquar, Kartograph, Autor, Numismatiker und Historiker
 Kathrene Pinkerton (1887–1967), US-amerikanische Schriftstellerin
 Robert Eugene Pinkerton (1882–1970), US-amerikanischer Schriftsteller

Pinkerton steht für:

 A General collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world, von John Pinkerton herausgegebene Sammlung von Reiseberichten
 Pinkerton (Detektei), von Allan Pinkerton begründete Detektivagentur
 Nat Pinkerton, von der Agentur inspirierte Heftromanserie
 Benjamin Franklin Pinkerton, Figur in der Oper Madama Butterfly
 Pinkerton (Album), Album der US-amerikanischen Rockband Weezer